Kolyma steht für:

 Kolyma (Straße), eine „Fernstraße von föderaler Bedeutung“ im Nordosten Russlands.
 Kolyma, ein Fluss im Nordosten Russlands, dessen Name auch für die dort angelegten Gulag-Lager steht.
 das Kolymagebirge im Nordosten Russlands.
 Kolyma (Roman), ein Roman von Tom Rob Smith.
 Kolyma – Straße der Knochen, ein Film von Stanisław Mucha